La Noiraude est une série animée française des années 1970 ;
La Noiraude est un court métrage de 2005 de Fabienne Kanor et Véronique Kanor ;
La Noiraude est aussi le nom d'un auteur-compositeur-DJ de techno et de house ;
La Noiraude est une bière blanche au teint doré, produite en Lorraine ;
 La Noiraude est le fonds spécialisé de nouvelles noires et policières de la médiathèque de l'Ic à Pordic (Côtes-d'Armor), créé par Frédéric Prilleux en 1999.

Voir aussi
Noiraude